

Patronyme 

 Frédéric Lichtenberger (1832-1899), théologien alsacien ;
 Henri Lichtenberger (1864-1941), germaniste français ;
 André Lichtenberger (1870-1940), romancier et sociologue français ;
 Eva Lichtenberger (1954-), femme politique autrichienne.

Patronyme germanique
Patronyme allemand